Ланка Венгерская (не ранее 1099, Загреб) — член династии Арпадов, дочь короля Венгрии Белы I. Жена тмутараканского князя Ростислава Владимировича.

Биография 
Пятая дочь Короля Венгрии Белы I. В 1064 году вышла замуж за тмутараканского князя Ростислава Владимировича. В разных источниках даты их брака разнятся, с 1057 или 1061 год.

В браке родились:

 Рюрик (ум. 1092) — с 1085 князь перемиский;

 Володарь (ум. 19 марта 1124) — с 1092 князь перемиский;

 Василько (прибл. 1066 — 1124) — с 1085 князь теребовльский.

После того как 3 февраля 1066 года подосланный с Херсонеса Таврического катепан (военачальник) отравил Ростислава, Великий Князь Киевский Изяслав Ярославич дал согласие на её просьбу уехать в Венгрию к отцу, но её сыновья остались в Киеве.

Примечания

Литература 
 
 Пушик. С. Г. Князь Ростислав і княгиня Ланка  // Крымская светлица № 16 за 17.04.2009, № 17 за 24.04.2009, № 18 за 01.05.2009, 19 за 08.05.2009.
 

Арпады
Родившиеся в Будапеште
Умершие в Загребе